Live from London – album koncertowy, wideo grupy Bon Jovi
 Live from London 2006 – album koncertowy, wideo zespołów The Melvins oraz Fantômas